Ceel Dheer (district), een district in Somalië
 Ceel Dheer (stad), de hoofdplaats van dit district